19-летний Карлос Алькарас стал победителем турнира, обыграв в четырёх партиях норвежца Каспера Рууда. Испанец благодаря победе на US Open установил несколько возрастных рекордов:
 самый молодой чемпион мэйджоров с 2005 года;
 самый молодой лидер мирового рейтинга ATP;
 первый обладатель титула на турнирах серии, родившийся в XXI веке.
По ходу турнира Алькарас выиграл три пятисетовых матча подряд, а в четвертьфинале против Янника Синнера отыграл матчбол. Таким образом, 19-летний теннисист провёл на корте 23 часа 39 минут, что стало рекордом по продолжительности игрового времени в рамках одного турнира.

Рууд стал первым норвежцем, дошедшим до решающего матча Открытого чемпионата США в одиночном разряде. Для 23-летнего теннисиста этот финал — второй в сезоне и карьере; ранее Рууд уступил Рафаэлю Надалю в борьбе за титул на «Ролан Гаррос».

Даниил Медведев, посеянный под первым номером, не смог защитить свой титул, потерпев поражение от Ника Кирьоса в матче 1/8 финала. Действующий чемпион турнира не смог защитить свой титул 14-й раз подряд. Медведев стал первым с 2004 года теннисистом, не входящим в «Большую четвёрку» (Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей), посеянным под первым номером на турнире Большого шлема.

Общая информация 
На турнире развернулась ожесточённая борьба за лидерство в рейтинге ATP. На звание первой ракетки мира претендовали пятеро теннисистов: Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас и Каспер Рууд. Из чемпионской гонки на ранних стадиях выбыли Циципас, уступивший на старте турнира колумбийцу Даниэлю Галану (94-й в рейтинге); Медведев, который после поражения в 1/8 финала опустится с первого на четвёртое место; и Надаль, после того как 22-кратный чемпион турниров серии Большого шлема проиграл в четвёртом круге американцу Фрэнсису Тиафо. Судьба первой строчки решалась в финальном матче, по завершении которого лидером вышел Алькарас, а Рууд установил личный рекорд, поднявшись на вторую позицию.

21-кратный чемпион турниров серии Большого шлема серб Новак Джокович не смог принять участие в турнире из-за ограничений на въезд в США для невакцинированных иностранцев.

Уже после 4-го раунда стало ясно, что у турнира третий год подряд будет новый чемпион. Единственным из четвёрки полуфиналистов US Open 2022, кто ранее участвовал на этой стадии соревнований, является Каспер Рууд. Алькарас, Тиафо и Карен Хачанов провели свои дебютные полуфиналы.

У Ибин и Чжан Чжичжэнь стали первыми в Открытой эре китайскими теннисистами, которые успешно преодолели квалификацию на Открытом чемпионате США. Последний раз представитель Китая участвовал в основном турнире в 1941 году. У Ибин в матче третьего круга уступил первой ракетке мира Даниилу Медведеву, но установил ещё одно историческое достижение. 22-летний теннисист стал первым китайцем, который пробился в 1/16 финала Открытого чемпионата США.

Посев 

 Даниил Медведев (четвёртый круг)
  Рафаэль Надаль (четвёртый круг)
  Карлос Алькарас (титул)
  Стефанос Циципас (первый круг)
  Каспер Рууд (финал)
  Феликс Оже-Альяссим (второй круг)
  Кэмерон Норри (четвёртый круг)
  Хуберт Хуркач (второй круг)
 Андрей Рублёв (четвёртьфинал)
  Тейлор Фриц (первый круг)
  Янник Синнер (четвертьфинал)
  Пабло Карреньо Буста (четвёртый круг)
  Маттео Берреттини (четвертьфинал)
  Диего Шварцман (третий круг)
  Марин Чилич (четвёртый круг)
  Роберто Баутиста Агут (первый круг)

<ol start=17>
  Григор Димитров (второй круг)
  Алекс де Минор (третий круг)
  Денис Шаповалов (третий круг)
  Дэниел Эванс (третий круг)
  Ботик ван де Зандсхюлп (второй круг)
  Фрэнсис Тиафо (полуфинал)
  Ник Кирьос (четвертьфинал)
  Франсиско Черундоло (первый круг)
  Борна Чорич (второй круг)
  Лоренцо Музетти (третий круг)
 Карен Хачанов (полуфинал)
  Хольгер Руне (третий круг)
  Томми Пол (третий круг)
  Максим Кресси (первый круг; снятие)
  Николоз Басилашвили (первый круг)
  Миомир Кецманович (второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые